Теннисный чемпионат Дубая 2006 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в международной золотой серии ATP для мужчин и 2-й категории WTA для женщин.

Соревнования проводилось на открытых хардовых кортах в Дубае, ОАЭ. Мужчины выявили лучших в 14-й раз, а женщины — в 6-й.

Турнир прошёл с 20 февраля по 6 марта 2006 года: первую неделю лучшую выявляли женщины, а вторую — мужчины.

Прошлогодние победители:
 мужчины одиночки —  Роджер Федерер
 женщины одиночки —  Линдсей Дэвенпорт
 мужчины пары —  Мартин Дамм /  Радек Штепанек
 женщины пары —  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес

Общая информация 
Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал чемпион трёх последних розыгрышей и лидер мирового рейтинга Роджер Федерер. Вторым номером посева стал его ближайший соперник Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Оба фаворита успешно дошли до финала, где и определили судьбу титула. В итоге испанец сумел одержать победу в трёх сетах и прервать победную серию Федерера на турнире.

В парном соревновании среди мужчин титул также разыграли первые два номера посева. В финальном матче пара под первым номером Даниэль Нестор и Марк Ноулз уступила вторым в общем посеве Кевину Ульетту и Полу Хенли. Прошлогодние чемпионы — Мартин Дамм и Радек Штепанек — не защищали свой титул, но оба приняли участие в турнире. Штепанек с Томашом Бердыхом проиграл в четвертьфинале, а Дамм совместно Леандером Паесом дошёл до полуфинала.

Первым номером в женском одиночном турнире стала Амели Моресмо, которая в четвертьфинале проиграла Светлане Кузнецовой. Главный приз в финале разыграли третья сеянная Мария Шарапова и четвёртая Жюстин Энен-Арденн. Победу на турнире одержала бельгийская теннисистка. Для Жюстин этот титул стал уже третьем на местных соревнованиях (до этого она выигрывала в 2003 и 2004 годах). Прошлогодняя чемпионка Линдсей Дэвенпорт выступала на турнире под вторым номером посева, однако проиграла в полуфинале Марии Шараповой.

В женском парном турнире победу одержали Квета Пешке и Франческа Скьявоне. Прошлогодние чемпионки — Вирхиния Руано Паскуаль и Паола Суарес — своё звание не защищали.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Рафаэль Надаль обыграл  Роджера Федерера со счётом 2-6, 6-4, 6-4.
 Надаль выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Федерер сыграл свой 3-й одиночный финал в сезоне и 45-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Мужчины. Парный турнир 
  Кевин Ульетт /  Пол Хенли обыграли  Даниэля Нестора /  Марка Ноулза со счётом 1-6, 6-2, [10-1].
 Ульетт выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 13-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хенли выигрывает свой 2-й парный титул в сезоне и 26-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Женщины. Парный турнир 
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне обыграли  Светлану Кузнецову /  Надежду Петрову со счётом 3-6, 7-6(1), 6-3.
 Пешке выигрывает 2-й парный титул и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Скьявоне выигрывает 1-й парный титул и 4-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Теннисный чемпионат Дубая
 ATP Тур 2006
 WTA Тур 2006
 Международная золотая серия ATP
 WTA 2-я категория
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль турнира на сайте WTA
 
 

ОАЭ
Теннис
Февраль 2006 года
Март 2006 года
2006